Todo por nada puede hacer referencia a: 

 Todo por nada (película de 1968), película mexicana de 1968.
 Todo por nada (película de 1989), película chilena de 1989.